

Кокіно — село, Вигоницький район, Брянська область
 Кокіно — присілок, Юр'янський район, Кіровська область